Aranea viridissima est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Aranea viridissima De Geer, 1778 est synonyme de Micrommata virescens (Clerck, 1757) ;
 Aranea viridissima Walckenaer, 1802 nec De Geer, 1778 est synonyme de Nigma walckenaeri Roewer, 1951.

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Sparassidae
Dictynidae